

Letteratura 
 Pantomime – romanzo di Laura Lam del 2013

Musica 
 Pantomime – extended play dei Pillows del 1990
 Pantomime – extended play dei Polara del 1996

Teatro 
 Pantomime – plurale di pantomima

Altri progetti